Il singolare del torneo di tennis Hampton Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-2, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Ilie Năstase (finale)

 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Onny Parun (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hampton Open 1976